Henry Woodward – attore teatrale inglese (1714-1777)
Henry Woodward (o Henry Bolingbroke Woodward) – geologo inglese, presidente dalla Geological Society di Londra (1832-1921)
Henry Woodward – inventore canadese
Henry Woodward – attore statunitense (1882-1953)